Ламонжри́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Юзерш. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19104.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 90 км южнее Лиможа, в 17 км к юго-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 105 человек.

Климат

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 56 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 41 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 73,2 %, в 1999 году было 62,5 %). Из 41 активных работали 39 человек (22 мужчины и 17 женщин), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 15 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 6 были неактивными по иным причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез